Points attribués lors de la saison 2009-2010 de snooker :

Notes et références 

Points attribués lors de la saison 2009-2010 de snooker
Points attribués lors de la saison 2009-2010 de snooker